

Cinema 
 Dreamers – film del 1999 diretto da Ann Lu
 Dreamers – film del 2006 diretto da Vern Wutzke
 Dreamers – film documentario del 2012 diretto da Noelle Deschamps

Letteratura 
 Dreamers – romanzo di Knut Hamsun del 1904

Musica 
 Dreamers – gruppo musicale rock statunitense
 Dreamers – primo nome dei Concrete Blonde
 Dreamers – album di Janyse Jaud del 2008
 Dreamers – album degli ShineBright del 2013
 Dreamers – singolo di Jack Savoretti del 2007
 Dreamers – singolo dei Rizzle Kicks del 2012

Pagine correlate 
Dreamer
The Dreamers